Mebus ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Mebus (1865–1936), österreichischer Theaterschauspieler und -regisseur
 Johannes Mebus (1896–1979), deutscher Politiker und evangelischer Theologe
 Marko Mebus (* 1993), deutscher Jazzmusiker
 Oliver Mebus (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Paul Mebus (1920–1993), deutscher Fußballspieler